De Anna (molen), een windmolenrestant te Berghem
De Anna (film), een film uit 1983